Епес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 85 км². Население — 5212 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Покровителями города считаются святой Бенито Абад и святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Населённые пункты Толедо
Муниципалитеты Толедо